Премия «Ника» за лучшую работу художника по костюмам вручается ежегодно Российской Академией кинематографических искусств, начиная с первой церемонии в 1988 году.

Список лауреатов и номинантов

1988—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2019

См. также 
 Премия «Золотой орёл» за лучшую работу художника по костюмам

Примечания

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника» на официальном сайте 
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте 

Художник по костюмам
Премии в области моды и дизайна